Липпарини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Липпарини, Джузеппе (1877—1951) — итальянский поэт, романист, критик, педагог. Видный филолог, журналист.
 Липпарини, Людовико (1800—1856) — итальянский художник.